Katus ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo A. Katus (* 1951), deutscher Kardiologe und Hochschullehrer
 Ryszard Katus (* 1947), polnischer Zehnkämpfer